

Herby szlacheckie 

 Abdank  – polski herb szlachecki.
 Abdank II – polski herb szlachecki.

Rody szlacheckie 

 Abakanowiczowie herbu Abdank
 Abczyńscy herbu Abdank
 Abłamowiczowie herbu Abdank
 Abramowiczowie herbu Abdank
 Białobrzescy herbu Abdank
 Buczaccy herbu Abdank
 Gasztołdowie herbu Abdank
 Grocholscy herbu Abdank
 Jazłowieccy herbu Abdank
 Kowalscy herbu Abdank
 Skarbkowie herbu Abdank
 Wąsowscy herbu Abdank

Ludzie 

 Bruno Abdank-Abakanowicz
 Rafał Abdank Kozubski
 Władimir Abdank-Kossowski
 Wieniedikt Abdank-Kossowski

Zobacz też 

 Awdańcy

Strony ujednoznaczniające